Tefenni (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Tefenni (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tefenni